Tödliche Erinnerung steht für folgende Filme:

 Recall – Tödliche Erinnerung, Alternativtitel von Fugitive Mind – Der Weg ins Jenseits, US-amerikanischer Film von Fred Olen Ray (1999)
 Born To Kill – Tödliche Erinnerungen, US-amerikanischer Film von John Flynn (1999)
 Chrysalis – Tödliche Erinnerung, französischer Film von Julien Leclercq (2007)